Karp ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Karp (* 1967), US-amerikanischer Unternehmer
 Bob Karp (1911–1975), US-amerikanischer Comictexter
 Carol Karp (geborene Carol van der Velde, 1926–1972), US-amerikanische mathematische Logikerin
 David Karp (Schriftsteller) (1922–1999), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 David Karp (* 1986), US-amerikanischer Webentwickler und Unternehmer
 Edmund Karp (1913–2000), estnischer Fußball-, Basketball- und Volleyballspieler
 Egon Karp (* 1941), deutscher Politiker (Tierschutzpartei)
 Eliane Karp (* 1953), französisch-peruanische Anthropologin
 Guido Karp (* 1963), deutscher Fotograf
 Hans-Jürgen Karp (* 1935), deutscher Historiker und Herausgeber
 Holger Karp (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Irme Stetter-Karp (* 1956), deutsche Sozialwissenschaftlerin, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 
 Ivan Karp (1926–2012), US-amerikanischer Kunsthändler
 Marcia Karp (* 1942), Psychodramatikerin 
 Markus Karp  (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Natalia Karp (1911–2007), polnische Pianistin
 Paul Karp (1905–1981), estnischer Dirigent und Posaunist
 Raine Karp (* 1939), estnischer Architekt

Siehe auch:
 Carp
 Karp-Klasse, eine Klasse russischer U-Boote
 Karp-Preis für Arbeiten in symbolischer Logik